Johann Stolle ist der Name folgender Personen:

* Johann Balthasar Stolle (1737–1823), deutscher Mediziner
 Johann Friedrich Wilhelm Stolle (1794–1867), deutscher Kaufmann und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Wilhelm von Stolle (1740–1825), deutscher Offizier und Forstmeister